Poolbasis Zebra, een roman uit 1963 van Alistair MacLean
Ice Station Zebra (film), een film onder regie van John Sturges